StrikePlagiarism.com был создан Plagiat.pl в 2002 году, в целях проверки академических письменных работ на наличие плагиата. Компания Plagiat.pl была первой компаний, которая начала борьбу с плагиатом в Польше, Румынии, Украине, Грузии и Азербайджане, предоставив технологические решения для университетов данных стран. На рынке данных  стран ранее  не было внедрено каких-либо системных и комплексных механизмов борьбы с плагиатом. Plagiat.pl инициировал внедрение процедур проверки и оценки на плагиат, что в значительной мере снизило плагиат в диссертациях в Польше, Румынии, Украине и Азербайджане.  

Компания Plagiat.pl создала несколько продуктов, таких как StrikePlagiarism.com, AKAMBIKO, ASAP, BookWatch итд.  Наиболее успешным продуктом по причине распространенности является StrikePlagiarism.com. Среди источников, которых индексирует и с которыми интегрирован StrikePlagiarism.com есть агрегатор популярных научных журналов (Cambridge, Oxford, Springer итд)- Paperity.org, а также Wolters Kluwer в виде базы данных правовых актов,arXiv.org Cornell University. Система работает на основе SaaS (, а также путём интеграции посредством API и LMS систем. Система поддерживает Moodle, интегрирована с каталогом Ldap. 

Компания Plagiat.pl расширяет свою деятельность и в 2018 году был подписан меморандум между МОН України и компанией Plagiat.pl, который позволил вузам Украины пользоваться системой StrikePlagiarism.com по льготной цене . Ранее Plagiat.pl подписал договора с МОН Румынии на проверку PhD диссертаций.

Процедуры разработанные компанией Plagiat.pl используются в вузах-партнерах компании, такие процедуры регламентируют проверку на плагиат, и оценку научных и студенческих работ. Такие процедуры были приняты многими вузами, к примеру, Нархоз, ALMAu, Turan Astana, итд. 

Компания Plagiat.pl участвовал в различных мероприятиях, связанных с предотвращением плагиата, организованных в таких странах как  Польша, Казахстан, Украины, Грузия, Болгария, Азербайджан , Чехия .

В 2018 году вышло в свет интервью Али Тахмазова,  эксперта и исполнительного директора компании Plagiat.pl о проблемах с плагиатом в Украине и серьезные проблемы, которые стоят перед МОН Украины и университетами. Али Тахмазов в интервью sputnik.kz раскрыл для общественности РК проблемы с плагиатом в научных работах, проверяемых в НЦНТИ.

Примечания 

Антиплагиат